Trewavas ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Trewavas (* 1939), Molekularbiologe
 Ethelwynn Trewavas (1900–1993), britische Ichthyologin
 Pete Trewavas (* 1959), britischer Musiker